Barru kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kabupaten Barru, kabupaten, Sulawesi Selatan, 
 Kecamatan Barru, distrikt, Sulawesi Selatan, 

Robotskapade Indonesienförgreningar